Бэкон, Фрэнсис:
 Бэкон, Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма.
 Бэкон, Фрэнсис (1909—1992) — английский художник-экспрессионист.